Lucknow kan syfta på följande:

 Lucknow, stad i Uttar Pradesh, Indien
 Lucknow (distrikt), distrikt i Uttar Pradesh, Indien
 Lucknow, New South Wales, ort i Australien